

Джерико — місто, штат Арканзас
 Джерико — місто, штат Вермонт
 Джерико — селище, штат Вермонт
 Джерико — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Єрихон (значення)